D.R.V. Telamon, een voormalig Eindhovens studentenroeivereniging
 Lews Therin Telamon, een personage uit de fantasyboekencyclus Het Rad des Tijds
Telamon (mythologie)
slag bij Telamon, slag bij de naar hem vernoemde Etruskische stad (225 v.Chr.) 
Telamon (planetoïde), een planetoïde
 Telamon, of Atlant, een zuil in de vorm van een man